Velilla del Río Carrión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Velilla del Río Carrión (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Velilla del Río Carrión (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar